Telge Energi är ett elbolag från Södertälje med ca 80 anställda. Det ägs av Södertälje kommun och ingår i Telgekoncernen. 

I samarbete med Världsnaturfonden har Telge Energi AB investerat i klimatinitiativ som hållbar vattenkraft, solcellsdrivna skolor och smarta vattenreningsverk, i Sverige och världen. Idag bedriver Telge Energi AB projekt för hållbar vattenkraft och energieffektiviering genom Telge Energi Hållbarhetsfond.

För att lyfta barn och ungas perspektiv i klimatfrågan instiftade Telge Energi år 2016 ett internationellt klimatpris; Children’s Climate Prize. Priset delas ut årligen i november till ett barn eller ungdom som gjort något extraordinärt för klimat och miljö.

Telge Energi har över 4 000 egna solelsproducenter och köper löpande in överskott.

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats

Södertälje kommun
Svenska elbolag
Svenska företag med kommunalt ägande